Llista d'asteroides del 79.001 al 80.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 79001–79100 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 79101–79200 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 79201–79300 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 79301–79400 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 79401–79500 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 79501–79600 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 79601–79700 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 79701–79800 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 79801–79900 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 79901–80000 [ edit]